Dușești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dușești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Dușești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț